Straßenrennen steht für:

 Straßenrennen (Motorsport), Motorsportrennen auf befestigten Straßen
 Illegales Straßenrennen, Wettfahrt im öffentlichen Straßenverkehr
 Straßenradrennen, allgemein Radrennen auf Straßen, siehe Straßenradsport
 Straßenrennen, Radrennen auf Straßen, die an einem Tag und mit einem Massenstart ausgetragen werden, siehe Eintagesrennen